Nove unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Washington:

  – scuna varato nel 1775 e perduto nello stesso anno
  – galea varata nel gennaio 1776 e perduta nell'agosto dello stesso anno
  – fregata varata nel 1776 e affondata nel 1777
  – galea varata nell'ottobre 1776 e perduta lo stesso mese
  – vascello varato nel 1815 e radiato nel 1820
  – incrociatore corazzato della classe Tennessee, varato nel 1905, rinominato USS Seattle nel 1916 e radiato nel 1946
  – nave da battaglia della classe Colorado, varata nel 1921 e radiata nel 1922 senza mai essere stata completata
  – nave da battaglia della classe North Carolina, varata nel 1940 e radiata nel 1947
  – sottomarino nucleare d'attacco della classe Virginia, varato nel 2016 e ancora in servizio attivo

Pagine correlate 
 USS George Washington